Plotosus är ett släkte av fiskar. Plotosus ingår i familjen Plotosidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Plotosus